

Anno 
 374 o 374 a.C.

Codici 
 374 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Minami-Oda Observatory, in Giappone

Matematica 
 374 – numero